Ясуока (Кіото)
Ясуока (Наґано)
Ясуока (Ямаґуті)